Das Abierto Mexicano Telcel 2021 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 20. März 2021 in Acapulco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships gespielt. Dieses zählte genau wie das Turnier in Acapulco zur Kategorie der ATP Tour 500.

Titelverteidiger im Einzel waren Rafael Nadal, im Doppel gewann die Paarung aus Łukasz Kubot und Marcelo Melo den Titel im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.053.910 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.204.960 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 15. März 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel und ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser im Einzel sowie eine Lucky Loser-Paarung im Doppel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Acapulco